Westwick (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Westwick (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Westwick (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Westwick (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire